Sapag puede hacer referencia a:

Álvaro Sapag; político chileno.
Amado Sapag; político argentino, intendente de Zapala.
Elías Sapag; político argentino que se desempeñó como senador de la Nación.
Felipe Sapag; político argentino, fundador del Movimiento Popular Neuquino y gobernador de Neuquén en varias oportunidades.
Jorge Sapag; político argentino, actual gobernador de la provincia del Neuquén.
Luis Felipe Sapag; político argentino.
Luz María Sapag; política argentina que se desempeñó como senadora de la Nación.
Mario Sapag; actor argentino.
Edgardo Sapag, es un político de la ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, República Argentina.
Nicolás Majluf Sapag, es un ingeniero, académico, investigador y consultor chileno.